Primera División 1959 (Chili)
 Primera División 1959 (Argentinië)
 Primera División 1959 (Uruguay)
 Primera División 1959 (Paraguay)
 Primera División 1958/59 - Spanje